Cave – miejscowość i gmina w regionie Lacjum, w prowincji Rzym
 Cave – miejscowość w Nowej Zelandii, w regionie Canterbury

Miejscowości w USA:
 Cave – miejscowość w stanie Missouri, w hrabstwie Lincoln
Gminy w USA:
 Cave (ang. Cave Township) – gmina w stanie Arkansas, w hrabstwie Sharp
 Cave (ang. Cave Township) – gmina w stanie Illinois, w hrabstwie Franklin

Muzyka
 Cave – singel angielskiego zespołu rockowego Muse

Gry komputerowe
 Cave – japońska firma założona w roku 1994, produkująca gry komputerowe, np. DonPachi i DoDonPachi